El Campo de Fútbol Municipal Baltasar Pujales és un camp de futbol del barri de Bouzas de la ciutat de Vigo, a la província de Pontevedra. És de propietat municipal i en ell hi juga els seus partits el Club Rápido de Bouzas.

Situat a la zona portuària de la ciutat, es va inaugurar el març de 2001. El terreny de joc és de gespa artificial i la seva capacitat és d'uns 1.500 espectadors, tot i que només disposa d'una graderia amb capacitat per a 600 persones. El complex inclou quatre vestidors, un local per a oficines, dos lavabos d'ús públics i un equip de calefacció que garanteix un subministrament permanent d'aigua calenta. El perímetre del camp està delimitat per una tanca i també hi ha un local per a servei de cafeteria.

Porta el nom de Baltasar Pujales, qui va ser president del Rápido de Bouzas durant més de 30 anys i que estava en el càrrec quan es va inaugurar l'estadi. Anteriorment a la construcció d'aquest camp, el Rápido jugava els seus partits al camp d'As Gaivotas, un camp de terra que ocupava la zona on avui hi ha el pavelló poliesportiu, annex a l'estadi actual.

Referències

Enllaços externs 
 Informació sobre l'estadi a la web de l'Ajuntament de Vigo 
 Informació a la web del Rápido de Bouzas 

Baltasar Pujales
Esport a Vigo